Série de guerres en République démocratique du Congo survenue après la guerre de 1994 au Rwanda :
 Première Guerre du Congo
 Deuxième guerre du Congo
 Guerre du Kivu

Voir aussi :
 Massacres et violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo entre 1994 et 2003
 Histoire militaire de la république démocratique du Congo